Porsche Tennis Grand Prix — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2021 года относится к серии WTA 500 с призовым фондом около 565 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль Porsche.

История 
Первый Porsche Tennis Grand Prix был проведён в Фильдерштадте в октябре 1978 года. Турнир таким образом является старейшим в Европе женским теннисным турниром в помещениях. Турнир стал детищем директора фильдерштадтского теннисного центра Дитера Фишера и концерна Porsche AG.

На следующий год под эгидой «Порше» в Фильдерштадте прошёл также мужской турнир, однако постоянным он не стал, а вот женский получил награду Женской теннисной ассоциации (WTA) как лучший турнир в Гран-При Колгейт (женском профессиональном туре, включавшем тогда 32 турнира).

В 1988 году, с образованием WTA-тура, Porsche Tennis Grand Prix был включён в число турниров III категории, но уже через два года его призовой фонд вырос с 175 до 450 тысяч долларов, и ему была присвоена более высокая II категория, к которой он относился до 2008 года, после чего в результате структурных изменений в WTA-туре он был вместе с ещё 19 турнирами включён в категорию премьер-турниров.

В 2006 году турнир был перенесён в Штутгарт, в спорткомплекс Porsche Arena.

С 2009 года, в связи с реформой календаря, до предела сократившей количество зальных турниров в Европе зимой и осенью, Porsche Tennis Grand Prix был переведён с хардового на грунтовое покрытие, по-прежнему проводясь в закрытом помещении. Это единственный турнир в календаре WTA, который проводится на закрытых грунтовых кортах. Особый вид грунтового покрытия, разработанный в Германии, позволяет потратить на подготовку кортов всего двое суток, что важно, учитывая, что Porsche Arena является многоцелевым комплексом, где круглый год проводятся различные соревнования и мероприятия. Турнир соседствует в календаре с уик-эндом Кубка Федерации, в связи с чем национальная федерация предпочитает проводить домашние матчи сборной на местных кортах.

Победители и финалисты
Бесспорным лидером по числу побед в турнире является Мартина Навратилова, шесть раз первенствовшая в одиночном разряде и восемь раз в парном. Трейси Остин выиграла первые четыре турнира в Фильдерштадте в одиночном разряде и один раз победила в парах, а Мартина Хингис к четырём победам в одиночном разряде во второй половине 90-х годов добавила два титула в парах. Пэм Шрайвер, наоборот, четыре из пяти своих побед в турнире одержала в парном разряде и лишь одну в одиночном. Линдсей Дэвенпорт завоевала по три титула в одиночном и парном разрядах.

В единственном мужском турнире, состоявшемся в 1979 году, Войцех Фибак победил в финале Гильермо Виласа 6-2, 6-2 и получил в качестве приза Porsche 928.

Трём представительницам Германии удавалось выигрывать «домашний» турнир в одиночном разряде — Анке Хубер побеждала в 1991 и 1994 годах, Юлия Гёргес выиграла турнир в 2011 году, а Анжелика Кербер победила в 2015 и 2016 годах. В парах победы добивались три представительницы Германии: Клаудиа Коде-Кильш в 1984 году, Анна-Лена Грёнефельд в 2008 году. Сабина Лисицки в 2011 и 2013 году, Мона Бартель в 2013 году.

Среди представительниц бывшего СССР самой титулованной является Наталья Зверева, завоевавшая четыре титула, все в парах. Первой победительницей турнира, представлявшей Россию, стала Анна Курникова, выигравшая его в 2000 году в паре с Хингис; Надежда Петрова выигрывала Porsche Tennis Grand Prix по разу в одиночном и парном разрядах; Мария Шарапова — первая россиянка выигравшая одиночный турнир более одного раза.

Финалы турнира

Примечания

См. также 
 MercedesCup

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA